Электроугли:

 Электроугли — город районного подчинения в Ногинском районе Московской области.
 Электроугли — муниципальное образование в Ногинском районе Московской области.
 «Электроугли» — железнодорожная станция Горьковского направления МЖД в городе Электроугли.